Happen steht für:

 Cocktailhappen
 Häppchen
 Anstandshappen

Happen ist der Name von:

 Freunnd Happen